Gallai ist der Familienname folgender Personen:

 Gabor Gallai (* 1979), deutscher Fußballtrainer
 Mark Lasarewitsch Gallai (1914–1998), sowjetischer Testpilot und Ingenieur
 Tibor Gallai (eigentlich Tibor Grünwald; 1912–1992), ungarischer Mathematiker

Siehe auch:
 Satz von Sylvester-Gallai, mathematischer Satz der ebenen Geometrie